Вое́нная та́йна — повесть  детского писателя А. П. Гайдара, написанная в 1934 году и изданная впервые в 1935 году.

Сюжет 
Повзрослевшая Натка и её дядя Шегалов (муж тёти) беседуют в станционном буфете. Натка признается дяде, что хочет стать капитаном парохода или лётчицей, но после окончания совпартшколы её посылают на пионерскую работу. Она признаётся, что не любит эту работу, ей кажется, что она находится не на своём месте, но дядя говорит, что ей нужно подучиться, подтянуться, не робеть, и всё выйдет как надо. 

Шегалов провожает племянницу на поезд.

В вагоне-ресторане Натка обратила внимание на двух попутчиков: высокого военного и его шестилетнего сына.  Натка случайно увидела на вагонном столике прошлогодний журнал с фотографией убитой в кишинёвской тюрьме комсомолки Марицы Маргулис (она бежала с каторги и была схвачена). Алька — так звали мальчика — подошел к Натке и сказал, что это он вчера забыл у столика журнал. Так состоялось их знакомство.

В пионерлагере собираются пионеры со всей страны. Воспитанники Наткиного отряда Владик Дашевский и Толька Шестаков крепко сдружились с первого же дня. Мальчишки обследуют окрестности лагеря и обнаруживают развалины старинной крепости. Там же, в крепости, они находят потайной лаз, который позже, при случае, решают исследовать. 

На водопроводе лагеря происходит авария, для устранения которой приезжает инженер Ганин (попутчик Натки по поезду). Альку временно устраивают в комнату Натки. Для устранения неполадки нужен динамит, и Ганин, найдя друга из ЦИК Гитаевича, просит его отправить запрос в Москву на получение динамита.

Алька очень привязывается к Натке, но на её вопросы о семье и о матери не отвечает. Однажды Алька рассказывает Натке сказку про Мальчиша-Кибальчиша, которую она потом пересказывает октябрятам.

Закончилась война, Красная армия победила и прогнала буржуинов. Жил да был Мальчиш-Кибальчиш с отцом и старшим братом. Но вот снова напали проклятые буржуины. Отец взял винтовку и ушёл на войну, вскоре за ним ушёл старший брат, но армия не смогла остановить буржуинов. Собрал Мальчиш своих друзей, мальчишей-малышей, на помощь Красной армии, да один Мальчиш-Плохиш стал служить буржуинам (пошёл вместе со всеми, но размышлял, как помочь буржуинам). Спросил Главный Буржуин у своих буржуинов, почему они не могут победить, и узнав, что подчинённые разбили отцов и старших братьев, но не могут справиться с Мальчишом-Кибальчишом и его друзьями, разгневался и закричал страшным голосом, чтоб без победы к нему не возвращались. А Плохиш дров нарубил, сена натащил и зажёг все ящики с патронами. Обрадовались буржуины и дали ему за предательство бочку варенья и корзину печенья. Атаковали буржуины, заковали Мальчиша-Кибальчиша в цепи и начали выпытывать у него главную Военную Тайну: как Красная армия победила Сорок Царей и Сорок Королей? Рассмеялся им в лицо Мальчиш и ответил, что секрет непобедимой Красной армии он не откроет, а самим им вовек не догадаться. Удивился Главный Буржуин: да что же это за страна такая, что такие малыши знают Военную Тайну и так крепко держат своё слово? Мальчиш-Кибальчиш погиб, а Главный Буржуин бежал, проклиная страну. Похоронили Мальчиша-Кибальчиша на бугре и поставили на его могиле большой красный флаг.

На ремонтируемом участке, которым руководит Сергей Ганин, отец Альки, незаметно пропадают деньги, оружие, документы и ведомости на инженерные работы, вдобавок рабочие вырыли землю не в том месте.

Ганин замечает на участке подозрительного пьяного.

В лагере идёт подготовка к большому костру. Среди шефов из санатория ЦИК, посетивших большой пионерский лагерь, Натка встречает старинного знакомого, друга ее родителей — Гитаевича. Натка представляет Гитаевичу Альку, и после ухода Альки Натка узнаёт, что его матерью была комсомолка Марица Маргулис — та самая, замученная в кишиневской тюрьме.

Инженер Ганин руководит ремонтными работами. Он подозревает в кражах и финансовых махинациях (обкрадывании рабочих) одного из бригадиров, Шалимова, и десятника Дягилева. Возвращаясь в лагерь, инженер слышит выстрел — это Владик и Толька, совершив самовольную отлучку из лагеря, что было строжайше запрещено, случайно находят в полуразвалившейся башне запрятанное кем-то ружье (перед этим мальчишки исследуют лаз, выходят из развалин и вдруг видят, как туда входит незнакомый человек).

Из-за своего «несанкционированного» похода на поиски приключений ребята опаздывают на костёр. Когда они наконец явились в лагерь, Толька оказался весь в ссадинах и с вывихнутой рукой. Владик не рассказывает, что произошло. Натка стыдит мальчиков перед всем лагерем. Тольку кладут на несколько дней в лагерную медсанчасть, а скучающий Владик  слоняется без дела, не зная, чем себя занять. Он несколько озлоблен и на коллектив, и на пионервожатую Натку Шегалову. Накопившаяся обида, злость и негодование находят свой выплеск: Владик ввязывается в драку с незнакомым мальчишкой — одним из местных хулиганов, который оказался крупнее и сильнее Владика. После драки Владик встречает Альку и отправляется с ним на море. Наскоро застирав окровавленную безрукавку, Владик окунулся в воду, смывая кровь с шеи и лица. И вдруг заметил на вершине косогора рассерженную Натку. Владик был уверен, что завтра же его выпишут из лагеря и немедленно отправят домой; в самом деле: ну кто же после всего случившегося поверит, что он всего лишь полоскал футболку!? Ведь Натка решила, что он самовольно, без спроса, убежал купаться, что по законам лагеря считалось самым тягчайшем проступком.

Владик почти смирился со своей участью, но Алька как свидетель рассказывает отцу всю правду, и тот заступается за Владика перед начальником лагеря.

Старший десятник Дягилев является в лагерный тир, где совершенно неожиданно для себя — и совсем некстати! — вместе с Сергеем Алексеевичем Ганиным застает Владика. Дягилев обращается к Ганину с просьбой подписать документы. Владик узнает странного посетителя — того самого ночного подозрительного типа, прятавшего ружье в развалинах башни. Владик рассказывает Ганину, что именно этот самый Дягилев спрятал в заброшенной крепости огнестрельное оружие, которое они с Толькой нашли и нечаянно выстрелили. И после этого, испугавшись, бросились бежать. И как раз в тот самый злополучный вечер Толька, сорвавшись под откос, получил травмы. 

Дягилева с Шалимовым арестовывают. 

Сергей Ганин, пользуясь коротким досугом, вместе с сыном Алькой отправляются на прогулку. Они поджидают Натку. Но из-за кустов совершенно неожиданно появляется брат Дягилева — уже знакомый Сергею пьяница, некогда околачивавшийся на восстановительных работах. Мстя за брата, обезумевший от водки и злости он бросает в Ганина камни. Обороняясь, Сергей выхватывает из кобуры браунинг и стреляет в агрессора, но поздно — один из камней попадает в приблизившегося Альку (тот убегал за забытыми отцом папиросами).

Шестилетний мальчик трагически погибает. 

Весь лагерь приходит хоронить Альку на скале над морем.

Сергей с Наткой возвращаются в Москву. На вокзале их встречает Наткин дядя — начальник штаба Шегалов, который, оказывается, прежде хорошо знал Ганина; еще по Гражданской войне, почти мальчишкой. 

Сергей Ганин по приказу командования, по спецзаданию, уезжает на Дальний Восток. Зайдя к Шегалову попрощаться, он к своему великому разочарованию не застаёт Натку у дяди и оставляет ей на память прощальную записку и фотографию, на которой, смеясь, обнимаются Алька и его мать — Марица Маргулис. 

Огорчённая Натка стремглав мчится на Казанский вокзал, надеясь успеть до отправления курьерского поезда на Дальний Восток; она почти не верит, что на огромном столичном вокзале возможно найти Сергея. И вдруг, почти отчаявшись, собираясь уже уходить, она видит Сергея в форме инженера саперных войск в группе отъезжающих военных.

Проходят краткие минуты скупого прощания. Поезд трогается.

Возвращаясь с вокзала, Натка осознаёт, что она находится на своём месте, её цель — воспитать подрастающее поколение, достойную смену прежнему поколению, таким, как её дядя, его боевые товарищи; всем тем, кто погиб в Гражданскую войну.

История создания 
В июле 1931 года Гайдар вместе с сыном Тимуром побывал в пионерском лагере «Артек». Некоторые эпизоды этой поездки были затем описаны в повести, а Тимур стал прототипом главного героя — Альки. 

Работа над повестью была начата летом 1932 года в Хабаровске, где Гайдар работал корреспондентом газеты «Тихоокеанская звезда». Основная работа была проделана им в Хабаровской психиатрической больнице, где писатель оказался  из-за растроенного здоровья, сам он писал об этом так: «За всю свою жизнь я был в лечебницах раз, вероятно 8 или 10 – и все-таки это единственный раз, когда – эту Хабаровскую – сквернейшую из больниц, – я вспомню без озлобления, потому что здесь будет так неожиданно написана повесть о Мальчише-Кибальчише». 

Через год издательством «Молодая гвардия» выпущена «Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове», целиком вошедшая в повесть «Военная тайна», которая была закончена к осени 1934 года (в записи в дневнике от 21 августа 1934 года: «Наконец-то кончаю „Военную тайну“»).

В конце 1934 года рукопись была подготовлена к печати и вышла почти одновременно отдельным изданием в Детиздате и в литературно-художественном журнале «Красная новь» (1935 год, № 2).

В 1936 году вышло новое издание «Военной тайны» (с рисунками Д. Шмаринова), отличавшееся от первого издания наличием двух новых глав, а также небольшой редакцией некоторых частей повести. Повествование приобрело большую ясность и стройность.

Последнее прижизненное издание повести «Военная тайна» было осуществлено в сборнике «Мои товарищи» (М., «Советский писатель», 1940).

В 1938 году Гайдар написал киносценарий для фильма «Военная тайна» (опубликован в 1969 году в журнале «Пионер», № 5 и 6, с предисловием Р. И. Фраермана).

Название 
В письме от 5 марта 1935 года из Арзамаса в Ростов А. П. Гайдар объяснил пионерам выбор названия для повести: «Почему „Военная тайна“? Конечно, по сказке. В сказке Буржуин задает три вопроса: первый из них — нет ли у побеждающей Красной Армии какого-нибудь особого военного секрета или тайны её побед? Тайна, конечно, есть, но её никогда не понять главному Буржуину».

Критика 
Сразу после издания повесть вызвала оживленную дискуссию; в целом она была принята позитивно, даже в негативных отзывах говорилось, что повесть очень интересна, своевременно появилась и поднимает жизненно важные вопросы, что живо и верно показаны дети и книга проникнута «гайдаровским юмором».

Экранизации 
 Военная тайна (фильм) (1958)
 Сказка о Мальчише-Кибальчише (мультфильм) (1958)
 Сказка о Мальчише-Кибальчише (фильм) (1964)

Примечания 

Повести 1935 года
Повести Аркадия Гайдара
Повести СССР
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Красная новь»